Московская область
 Флаг Дороховского сельского поселения (Орехово-Зуевский район)
 Флаг Дороховского сельского поселения (Рузский район)